Defying Gravity — пятый студийный альбом австралийского исполнителя кантри-музыки Кита Урбана, выпущенный 31 марта 2009 года на студии Capitol Records. Первым синглом альбома стала песня «Sweet Thing», которая в марте 2009 года возглавила чарты Hot Country Songs журнала «Billboard». 7 марта 2009 года вторым синглом стала их песня «Kiss a Girl» . Альбом Кита стал первым среди альбомов в чарте Billboard 200 с продажей 171 000 копий в первую неделю продаж. 31 января 2010 года альбом был номинирован на премию Грэмми в номинации Лучший кантри альбом, но проиграл певице Тейлор Свифт с её альбомом «Fearless». Все синглы с альбома были хитами № 1 в США или Канаде.

Происхождение 
Название «Defying Gravity», происходит от песни «If Ever I Could Love», в которой есть такие слова «your heart and mine tonight are defying gravity», фраза, которую сказал Урбан во время записи альбома «действительно радостно, оптимистично и с поднятым духом». Трек «I’m In» был ранее выпущен в 1998 году певцом Рэдни Фостером (Radney Foster) (исполнял в дуэте с певицей Abra Moore) в своём альбоме «See What You Want to See», а затем в 2000 году дуэтом «The Kinleys» в их альбоме «II». Оба варианта песни у Foster и у «The Kinleys» стали синглами.

Сингл «Sweet Thing» является открытием альбома. Написанная Китом и Монти Пауэллом, эта песня возглавила чарт кантри-синглов Billboardа в марте 2009 года. Они также написали второй сингл, «Kiss a Girl», который занял третье место в том же году. Третий сингл альбома «Only You Can Love Me This Way» выпущенный в июне 2009 года, так же достиг первого места. Четвёртым синглом стала песня «Til Summer Comes Around», песня «I’m In» в исполнении Кита Урбана является пятым синглом.

Критика 
«Defying Gravity» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Джонатан Киф (Jonathan Keefe) из журнала Slant Magazine поставил две с половиной звезды из 5, заявив, что альбом был «недоработан» в отличие от его ранних альбомов. Он также сказал, что большинство песен, в том числе его первые два сингла, были «восстановлены» с его ранних хитов, и что его версия «I’m In» уступает исполнению «The Kinleys». Кроме того, он считал балладу о любви «schmaltzier impulses», хотя также сказал, что «в последнем студийном альбоме Кита Урбана Love, Pain & the Whole Crazy Thing присутствует падение и потворство собственным слабостям» и отметил, что в «Sweet Thing» показано эффективное использование Урбаном банджо и способности Хаффа под влиянием рок-песни. Критик из журнала Rolling Stone Марк Кемп (Mark Kemp), который поставил альбому 2 звезды из 5, говорит, что не хватает амбиций как в «Love, Pain & the Whole Crazy Thing» и не имеет «идиллической» темы. Джим Малек, рассматривая альбом для проекта «The 9513», также поставил две с половиной звезды. Он считает его избыточным и сказал, что не было ещё «мастерски привлекательной» песни для уравновешивания «сладкой беззаботности», как например «Sweet Thing». Он сообщил, что песня «If I Could Ever Love», выдающийся трек, несмотря на такое описание последней в качестве «изготовленной», и добавил, что в его «I’m In» не хватает «срочного» преобразования как у «The Kinleys».

Thom Jurek отметил рейтинг 4 из 5 в своей рецензии в Allmusic. Jurek отметил также использование Урбаном банджо как в более рок-ориентированной песне, а также различных инструментов используемых вместе. Он рассказал, что первые два сингла и «I’m In» охватывают тебя положительно, что бэк-вокал Урбана в «I’m In» напомнил Rolling Stones, и назвал последний трек («Thank You») «неприкрыто открытый гимн жене Николь Кидман.» Кроме того, Jurek считает звук альбома экспансивным в отличие от звучания «Love, Pain & the Whole Crazy Thing» со "сплошным сочетаним переплетения тяжелых песен с поп-чувствительностю в современной стране, в которой просматривается новый след. Кроме того, критик Whitney Pastorek из Entertainment Weekly дал рейтинг B, заявив, что в альбоме были «Кидман — ориентированные песни», и показал присутствие «таланта делать радио-приманку хук и творить с чувством свежего энтузиазма».

Список композиций

Реклама 
Сервис iTunes получил эксклюзивное предложение называемое «Countdown To Defying Gravity», где каждую неделю фаны могут использовать подкаст, и Кит рассказывает о музыке. Кроме того, в iTunes создали раздел «Complete My Album», где фаны смогут загрузить весь альбом и получить бонус-трек и кавер-версию песни «Call My Name» первоначально записанную христианской группой Third Day с альбома Revelation.

1 апреля Урбан появился в передаче Today на канале NBC и у Эллен Дедженерес в шоу The Ellen DeGeneres Show. Он спел свои песни «Sweet Thing» и «Kiss A Girl» в обоих шоу. 12 апреля в Academy of Country Music он исполнил песню «Kiss A Girl».

Позиции в чартах и сертификация 
После выхода «Defying Gravity» достиг первого места во всех чартах Billboard 200, став первым таким альбомом в карьере Кита. Он также занял место № 1 среди кантри-альбомов в США и Канаде. По состоянию на сентябрь 2010 года, в США было продано 894440 копий альбома.

Чарты

Сертификация

Синглы

Примечания 

Альбомы Capitol Records
Альбомы Кита Урбана
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, спродюсированные Данном Хаффом